Александр Иванович Лесков (1902—1942) — советский , флорист-систематик, доктор биологических наук.

Биография 
В 1926 году окончил биологическое отделение физико-математического факультета Ленинградского университета.

С 1929 года научный сотрудник отдела геоботаники Ботанического института АН СССР.

В 1935 году присуждена степень кандидата биологических наук по совокупности работ.

В 1941 году защитил докторскую диссертацию тему «Опыт фитоценологической монографии Abieteta Nordmannianae».

Избранные труды

Растения, названные именем А. И. Лескова

Литература 
 
 
 
 

Выпускники биологического отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Преподаватели биологического факультета Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Российского государственного педагогического университета